Человек из дыры (), также известный как Индеец из дыры (); предположительно 1960-е — июль 2022) — представитель одного из неконтактных индейских племен, приблизительно с 1996 года живший в полном одиночестве в амазонских джунглях в бразильском штате Рондония. Его настоящее имя, родной язык и этническая принадлежность остались неизвестными.

Имя 

Настоящее имя мужчины неизвестно. Своё прозвище он получил, поскольку на каждой покинутой им стоянке исследователи обнаруживали глубокие узкие ямы внутри хижин. Высказывались гипотезы о том, что данные ямы имеют какое-то ритуальное значение, однако их истинное предназначение неизвестно науке до сих пор.

Биография 
Впервые индеец был замечен в 1996 году, и о нём стало известно бразильскому Национальному фонду индейцев. Предполагается, что остальная часть его племени была убита в ряде столкновений с владельцами ранчо и лесорубами в 1980-х и 1990-х годах.

С этого момента специалисты активно наблюдали за жизнью мужчины, который не хотел вступать ни в какие контакты с ними (в одного специалиста он даже выстрелил из лука), и предотвращали любые попытки вторжения извне на его земли. Территория его проживания в 2007 году была объявлена заповедной зоной. Несмотря на это, Человек из дыры подвергся нападению бандитов в 2009 году, однако сумел выжить.

После этого он не сталкивался с другими людьми, но знал о том, что находится под наблюдением посторонних, так как порой ему оставляли различные подарки. Он занимался охотой, а также выращивал кукурузу и папайю.

В 2018 году исследователи опубликовали в интернете видео о жизни Человека из дыры с целью повысить осведомлённость всего мира об угрозах для неконтактных народов Бразилии.

Смерть 
23 августа 2022 года он был найден мёртвым в гамаке возле его хижины. По оценкам специалистов, смерть наступила в июле, на момент гибели мужчине было около 60 лет. Тело индейца для последующего вскрытия было направлено в Национальный институт криминалистики в Бразилиа. 27 августа эксперт по коренным народам Марселу дус Сантус заявил, что этот человек должен быть похоронен в том же месте, где он проживал и скончался, а также призвал власти страны построить мемориал на месте рождения Человека из дыры. Представители общественных групп по защите прав коренного населения позже выступили с поддержкой данной инициативы.

См. также 
 Иши

Примечания 

Родившиеся в 1960-е годы
Умершие в 2022 году
Неконтактные народы
Индейцы Южной Америки
Отшельники
Персоналии:Бразилия
Рондония
Неидентифицированные люди
Персоналии:Индейцы